Djatschenko ist der Familienname folgender Personen:

 Alexei Wladimirowitsch Djatschenko (*|1978), russischer Säbelfechter
 Jekaterina Wladimirowna Djatschenko (* 1987), russische Säbelfechterin
 Jurij Djatschenko (* 1982), ukrainischer Eishockeyspieler
 Petro Djatschenko (1895–1965) ukrainischer Militärführer
 Sergei Djatschenko (1952–2016), kasachischer Politiker
 Tatjana Borissowna Djatschenko (* 1960), Tochter des ehemaligen russischen Präsidenten Boris Jelzin
 Witalija Anatoljewna Djatschenko  (* 1990), russische Tennisspielerin
 Xenija Sergejewna Djatschenko (* 1994), russische Handballspielerin